Böhler bzw. Boehler steht für:
 Böhler (Familienname) (Boehler), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Böhler-Zeichen, diagnostische Schmerzzeichen am Kniegelenk

Böhler ist der Name folgender

Orte und geografischer Objekte:
 Böhler-Siedlung, Ortsteil der Gemeinde Sollenau, Niederösterreich
 Böhler (Pass), Pass im Kanton Aargau, der Unterkulm und Schöftland verbindet
 Palais Böhler, Haus in Wien

Unternehmen:
 Böhler (Automobilhersteller), ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Böhler AG, österreichischer Edel- und Werkzeugstahl-Hersteller, heute Böhler-Uddeholm
 Böhler Bleche, österreichisches Edelstahl-Blechwalzwerk in Mürzzuschlag, Steiermark
 Kunsthandlung Julius Böhler, München

Siehe auch:
 Bøhler
 Böhlerstern
 Böhlerwerk
 Pöhler
 Böhl
 Böhlen